Ле-Гро-дю-Руа Ле-Гро-дю-Руа́, Ле-Ґро-дю-Руа (фр. Le Grau-du-Roi) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Ле-Гро-Тей Ле-Гро-Тей, Ле-Ґро-Тей (фр. Le Gros-Theil) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Ульбек-пре-ле-Гро-Тей Ульбе́к-пре-ле-Гро-Тей, Ульбек-пре-ле-Ґро-Тей (фр. Houlbec-près-le-Gros-Theil) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Гро-Редершен Гро-Редерше́н, Ґро-Редершен (фр. Gros-Réderching) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 Транкевіль-Гро Транкеві́ль-Гро, Транкевіль-Ґро (фр. Tranqueville-Graux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези.
 Дізі-ле-Гро Дізі́-ле-Гро, Дізі-ле-Ґро (фр. Dizy-le-Gros) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Ена.
 Гро-Шастан Гро-Шаста́н, Ґро-Шастан (фр. Gros-Chastang) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Коррез.
 Гро-Морн Гро-Морн, Ґро-Морн (фр. Gros-Morne) — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка.
 Антуан Жан Гро Антуан Жан Гро (фр. Antoine-Jean Gros 16 березня, 1771, Париж — 26 липня, 1835, Медон) — французький художник першої третини 19 ст.